Para, nom turc de l'illa de Paros.
 Para (moneda)
 Pará, estat del Brasil